Чумбитаро има више значења:

 Чумбитаро (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чумбитаро (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику